Серена Вільямс була триразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Світлана Кузнецова. 

Вікторія Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши Кузнецову з рахунком 6–3, 6–2. Вона стала першою серед жінок після Кім Клейстерс у 2005 році, яка виграла турніри Індіан-Веллс і Маямі один за одним.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Miami Open
Miami Open 2016